Vlădiceasca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vlădiceasca (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Vlădiceasca (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov